Terrängskoter kan avse:

 Terrängmotorfordon – motordrivna fordon avsedda att framföras i terräng med underklassen Terrängskoter
 Snöskoter – terrängfordon med band och medar avsett att köras i snö
 Fyrhjuling – vilken registrerats som terrängskoter.